Ladierna puede referirse a:
El nombre común de la planta Phillyrea latifolia;
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.